Потресов — фамилия.

Известные носители:
 
 Потресов, Владимир Александрович (род. 1946) — писатель, журналист, художник, учёный, путешественник. Сын А. С. Потресова.
 Потресов, Сергей Викторович (псевдоним: Сергей Яблоновский; 1870—1953) — журналист, литературный и театральный критик, поэт. Отец А. С. Потресова.